Световното първенство по футбол през 1994 година се провежда в САЩ, а шампион става Бразилия, която побеждава на финала Италия след изпълнение на дузпи. Националният отбор на България се класира на четвърто място, като от трите отбора класирали се по - добре от него, само Шведския преди и след това никога не е печелил световно първенство.

Въведение 
През 1988 година ФИФА решава XV световно първенство по футбол (1994 г.) да се проведе в САЩ, пренебрегвайки кандидатурите на Мароко и Бразилия. Този избор изненадва мнозина, които смятат, че в Съединените щати има много малко футболни фенове и стадионите биха останали полупразни. Впоследствие фактите опровергават тези мнения. Поставя се рекорд по посещаемост на футболните срещи (3 600 000 души), който не е подобрен и през следващите пет световни първенства и увеличаването на броя на участниците.

Форматът на провеждане на турнира остава същият, както и през 1990 година – 24 участника, разделени на шест групи по четирима. Шестнадесет отбора се класират за следващата фаза – победителите в групите, заелите второ място и четирите с най-голям актив трети отбора. Победителите в осминафиналите играят на четвъртфинали, победителите в четвъртфиналите играят на полуфинали. Загубилите на полуфиналите играят мач за трето място, победителите – финал. При равенство в мачовете на директните елиминации се играят две продължения по петнадесет минути и ако отново няма победител следва изпълнение на дузпи. Същото правило важи за пръв път и за финала – до предишното световно първенство при равенство след продълженията се играе допълнителен мач.

Този формат се използва за последен път, тъй като през 1998 участниците са увеличени на 32 отбора.

На САЩ 1994 влиза в употреба за първи път новата точкова система, при която за победа се дават три точки, вместо дотогавашните две, а за равенство – една. Основната идея на тази реформа е да се обезсмисли равенството като стратегически резултат, но от друга страна се поставя въпроса дали, следвайки логиката на играта, в общия случай то не е подценено.

Квалификации 
147 отбора се състезават в квалификационните кръгове за СП 1994. Свободни са 22 места от общо 24, тъй като САЩ и Германия се класират по право – първата страна като домакин, а втората като защитаващ титлата си световен шампион.

Талисман 
Официалният талисман на световното е Страйкър - куче, носещо униформа в червено, бяло и синьо и футболна топка.

Стадиони

Участници

България на първенството 

Националният отбор по футбол на България успява да запише най-голямото постижение на българския футбол, класирайки се на полуфинал на световното първенство. Победата над Гърция с 4:0 в груповата фаза е първа такава изобщо, отбелязана от „трикольорите“ на световни финали. В групата националите остават втори с равни точки с първия  (но с по-лоша голова разлика от тях) и с третия  (с равна голова разлика, но с победа в директния двубой). В осминафиналите националите отстраняват  с 4:2 след дузпи (1:1 в редовното време и продълженията). На четвърт финала  се изправя срещу световния шампион . След 0:0 в първото полувреме немците повеждат с гол на Лотар Матеус от дузпа. Това не обезкуражава българите и те само за 3 минути в 75-ата и 78-ата повеждат с 2:1 с голове на Христо Стоичков и Йордан Лечков. На полуфинала срещу  България играе вяло първото полувреме и позволява на Италия да поведе с 2:0 с голове на Роберто Баджо. Христо Стоичков връща един гол от дузпа малко преди почивката. През второто полувреме националите излизат много мотивирани, но италианците успешно им противодействат. В 70-ата минута Алесандро Костакурта играе с ръка в наказателното поле на Италия, но френският съдия Киню не отсъжда дузпа. В крайна сметка мачът завършва със загуба за България с 1:2. На мача за 3-тото място България губи от  с 0:4 и остава на 4-то място в крайното класиране.

Първи кръг

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Класиране на отборите на 3-то място в групите

Директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия

Идеален световен отбор 
Титуляри:

Резерви:

Голмайстори 
 Шест гола
  Христо Стоичков
  Олег Саленко
 Пет гола
  Ромарио
  Роберто Баджо
  Кенет Андерсон
  Юрген Клинсман
 Четири гола
  Мартин Далин
  Флорин Радучою
  Габриел Батистута

Петима футболисти отбелязват по три гола, петнадесетима по два, петдесет и един по един гол. Вкаран е и един автогол – отбелязва го колумбиецът Андрес Ескобар, който бе убит заради това.

Общо са вкарани 141 гола, което прави по 2,712 средно на мач.

Най-много голове е отбелязал отборът на Швеция – 14, следван от този на Бразилия – 11. На трето място са отборите на България и Испания, отбелязали по 10 гола.

Най-малко голове е допуснал отборът на Норвегия – един гол в три мача или по 0,33 гола на мач.

Рекорди 
 Мачът  –  игран на стадион „Понтиак Силвърдоум“ е първият в историята на световните първенства, който се играе на закрито.
  става първият отбор, който печели четири пъти световната титла.
 Роже Мила () става най-старият голмайстор на СП, след като вкарва срещу  на 42 години.
 Джанлука Палиука () става първият вратар, който е изгонен на СП. Това става в мача срещу .
 Финалът на СП 1994 е първият, в който победителят е определен след изпълнение на дузпи.
 За пръв и последен път, бронзови медали получават и победителите и победените във финала за 3/4 място.

Общо класиране на отборите 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22.

Външни препратки 
 Подробна информация
 Страницата на ФИФА